Мазурка — польський танець
Мазурки — польська страва
Мазурка Домбровського — державний гімн Польщі